Man on the Moon: The End of Day — дебютный студийный альбом американского рэпера Кида Кади, выпущенный 15 сентября 2009 года на лейбле GOOD Music. Этот концептуальный альбом стал продолжением его первого микстейпа A Kid Named Cudi (2008).

Список композиций

Чарты и сертификации

Сертификация

Чарты года

Примечания 

Альбомы Universal Motown Records
Альбомы, спродюсированные Джоном Брайоном
Альбомы Кида Кади
Альбомы, спродюсированные No I.D.